Sellschopp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sellschopp (1865–1914), deutscher Pädagoge
 Almuth Sellschopp (geb. Almuth Rüppell; * 1939), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin 
 Caspar Georg Sellschopp (1712–1774), deutscher Organist 
 Hans Sellschopp (1891–1978), deutscher Kaufmann und Kulturfunktionär
 Hans-Dieter Sellschopp (1934–2015), deutscher Versicherungsmanager
 Heinrich Sellschopp (1903–1975), deutscher Beschaffungsbeamter
 Ursula Sellschopp (1915–1998), deutsche Gynäkologin
 Wilhelm Sellschopp (1862–1938), deutsch-amerikanischer Philatelist und Unternehmer